Kopiec Tatarski w Przemyślu
 Kopiec Tatarski w Przeworsku